765-й истребительный авиационный полк ПВО (765-й иап ПВО) — воинская часть авиации войск Противовоздушной обороны Вооружённых Сил СССР, выполнявшая задачи противовоздушной обороны.

Наименования полка 
 765-й истребительный авиационный полк ПВО
 войсковая часть 40374

История 
Официальной датой формирования полка считается 7 ноября 1952 года.

Выдержка из формуляра 765-го иап:

«Согласно Директиве Военного министра СССР № ОРГ/3/79348 от 15 февраля 1952 года и Главного управления Командующего Войсками ПВО № ОМУ/2/1573527 от 25 марта 1952 года началось формирование 87-й истребительной авиационной дивизии ПВО, в состав которой вошли 763-й, 764-й, 765-й истребительные авиационные полки и 908-й отдельный авиационно-технический батальон. Формирование дивизии и полков закончилось 7 ноября 1952 года. Эта дата стала официальным днём образования полка».

Полк был сформирован в составе 87-й истребительной авиационной дивизии ПВО. В дивизию вошли 763-й иап (в/ч 40372), 764-й иап (в/ч 40373) и 765-й иап (в/ч 40374). 87-я иад ПВО входила в состав 20-го корпуса ПВО. Управление корпуса находилось в городе Пермь.
Первым командиром дивизии был назначен полковник Елагин Николай Михайлович.

5 июля 1953 года командующий войсками Уральского района ПВО, герой Советского Союза генерал-лейтенант А. Ф. Щеглов на лагерном аэродроме «Кумысное» вручил боевые знамёна всем трём полкам 87-й иад. В июне 1954 года была образована Уральская армия ПВО. В 1960 году Уральская армия ПВО была преобразована в 4 отдельную армию ПВО. Управление армии находилось в городе Свердловск.

Для обслуживания полка был создан отдельный батальон авиационно-технического обслуживания (ОБАТО) – в/ч 31561. В ведении этой части находились автопарк, служба горюче-смазочных материалов, авиационно-техническая, вещевая служба, продовольственная служба, финансовая часть, медицинская служба и др. Ещё одно подразделение – отдельный батальон связи и радиотехнического обслуживания (ОБС РТО), войсковая часть 0305 – обеспечивало радиотехническое оборудование полётов, телефонную связь. Управление полётами производилось с подземного командного пункта, находившегося неподалёку от соседнего села Покровское, за микрорайоном под названием «Майка».

Базирование 

Первоначально все три полка базировались в Перми на аэродроме Большое Савино, так как параллельно с формированием полков велось строительство домов военного городка «Сокол» и бетонной ВПП на аэродроме Салка. Весной 1953 года первые самолёты эскадрильи 765-й иап (МиГ-15 и МиГ-17 различных модификаций) появились и стали нести боевое дежурство на аэродроме Салка вблизи города Нижний Тагил. С этого времени аэродром Салка стал постоянным местом базирования 765-й иап. Полное перебазирование на аэродром Салка завершилось в 1960 году.

763-й иап был перебазирован из Перми в посёлок Комсомольский.
764-й иап постоянно базируется на аэродроме Большое Савино.

Во время строительства пермского аэропорта Большое Савино и удлинения его бетонной ВПП (с апреля по ноябрь 1964 года) на аэродроме Салка временно базировался 764-й иап.

Вооружение

Командиры

Авиапроисшествия 
 В конце 1960-х потерпел катастрофу Су-9, разбился командир 765-го иап полковник Авдеев Борис Константинович. Произошло столкновение с землёй после прохода БПРМ при попадании в снежный заряд при заходе на посадку ночью.
 4 июня 1969 году разбился Миг-15УТИ при выполнении разведки погоды. Погиб экипаж в составе командира звена 3-й эскадрильи майор Левшин Ю. И. и старшего лейтенанта Илюшкина Н. В.
 В 1970-х годах в первой половине потерпел катастрофу Су-9У из-за неубора закрылков из взлётного положения при скорости свыше 600 км/ч и последовавшего крена на малой высоте, погиб лётчик Шевченко Борис, оператор успел катапультироваться из задней кабины по команде Шеченко Б. и остался жив.
 13 июня 1978 года разбился Су-7У, погиб подполковник Панов Сергей, при выполнении разведки погоды — замеряли нижний край облачности, столкнулись с сопкой.
 В начале 1990-х капитан Смирнов Валерий Алексеевич посадил неисправный МиГ-23П, за что был представлен к правительственной награде.
 15 июля 1991 года потерпел катастрофу МиГ-23П, погиб капитан Хохлов Александр Иванович.

Расформирование 
В 1994 году 765-й ИАП были реорганизован в 1454-ю базу резерва авиационной техники (БРАТ), (в/ч 40374). 1454-я БРАТ просуществовала до 2004 года.

Примечания

Ссылки 
 Форум AirForce. История создания 763, 764 и 765 иап
 The Luftwaffe, 1933- 45

Авиационные полки ВВС СССР
Авиационные полки Российской Федерации